

События 
 В 1747 году было основано поселение Покровская Слобода (позднее переименованное в Покровск, а затем в Энгельс).
 Субсидная конвенция Российской империи и Англии. Россия обязывалась за денежную компенсацию выставить экспедиционный корпус для защиты Ганновера.
 2 июля — армия маршала Франции Морица Саксонского одержала решающую победу в битве при Лауфельде, обеспечив Франции контроль почти над всей территорией Голландии.
 1747—1748 — Французы без труда овладели голландскими крепостями в Бельгии. Только вмешательство Англии спасло Голландию от полного разгрома.
 С 1747 — Штатгальтер Голландии Вильгельм IV, родственник Оранских по женской линии.
 Образование в Азербайджане Бакинского ханства.
 Восстание курдов Хабушана (Кучана). В лагере близ Хабушана Надир раскрыл заговор афшарской военной знати и решил её перебить. Заговорщики ночью убили Надира и отправили его голову Али-Кули-хану.
 Отряд афганских всадников вступил в бой с иранскими ханами, но неудачно. Ахмед-хан и другие афганские военачальники, захватив часть сокровищ и артиллерии Надира, ушли в Кандагар. Образование Афганского государства.
 1747—1773 — Афганский шах Ахмед Дуррани (ок. 1721—1772).
 Иран распался на ряд владений. На престол возведён Али-Кули-хан (Адиль-шах). Он издал указ об освобождении населения от налогов на год и возвращении земель прежним владельцам.
 Освобождение Средней Азии от иранской власти. Мухаммад Рахим убил Абулфайз-хана и вступил на бухарский престол с титулом аталыка (буквально значит «дядька»).
 1747—1920 — Мангытская династия правителей в Бухарском ханстве (c 1785 Бухарский эмират).
 1747—1758 — правитель Бухары Мухаммад Рахим. Вёл успешную борьбу с непокорными предводителями узбекских племён, принудив их к подчинению.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1747 году
 19 января — Иоганн Элерт Боде, немецкий астроном (ум. 1826).
 5 мая — Леопольд II, император Священной Римской империи (ум. 1792).
 1 сентября — Тереза Маргарита Святейшего Сердца Иисуса, святая римско-католической церкви, монахиня ордена босых кармелиток.
 31 декабря — Готфрид Август Бюргер, немецкий поэт (ум. 1794).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1747 году
 19 июня — Надир-шах Афшар, шах Ирана, основатель династии Афшаридов (род. 1688).

См. также

Примечания